Джованні Вольпато (італ. Giovanni Volpato 1735, Ангарано — 1803, Рим) — італійський гравер, продавець антикваріата, кераміст 18 ст.
 Крістіан Вольпато (італ. Cristian Volpato, нар. 15 листопада 2003, Кемпердаун, Австралія) — італійський та австралійський футболіст.